Prenet může označovat:

 Prenet (Šumava) (1071 m) – hora na Šumavě
 Prenet (Železná Ruda) – osada na Šumavě, součást Hojsovy Stráže
 Malý Prenet – dřívější pojmenování Spálenečku
 Nový Prenet – dřívější pojmenování Nového Spálence
 Starý Prenet – dřívější pojmenování Starého Spálence